Pseudofuscophialis är ett släkte av svampar. Pseudofuscophialis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudofuscophialis